Шорыгин — русская фамилия; имеет женскую форму Шорыгина. Известные носители:
 Шорыгин, Олег Павлович (род. 1931) — советский и российский физик, специалист по гидродинамике, лауреат Государственной премии СССР.
 Шорыгин, Павел Полиевктович (1881—1939) — советский химик-органик, академик АН СССР.
 Шорыгин, Пётр Павлович (1911—2009) — российский физикохимик, ученый в области квантовой химии и спектроскопии, член-корреспондент АН СССР.